Maurerkees ist die Bezeichnung für folgende Gletscher:

 Maurerkees (Glocknergruppe), ein Gletscher in der Glocknergruppe (Hohe Tauern) im Bundesland Salzburg
 Maurerkees (Venedigergruppe), ein Gletscher in der Venedigergruppe (Hohe Tauern) im Bundesland Tirol